Ива́н Влади́мирович Е́нин () — российский футболист, полузащитник московского «Торпедо».

Биография 
Воспитанник ДЮСШ «Витязь» Подольск. За главную команду дебютировал 23 апреля 2012 года во втором дивизионе. Летом 2016 был отдан в полугодовую аренду в латвийский ФК «Рига», за который провёл 15 матчей. По окончании срока аренды подписал с «Ригой» полноценный контракт.

21 января 2019 года перешел в клуб чемпионата Боснии и Герцеговины «Широки-Бриег».

20 июля 2020 года пополнил состав «Зриньски» из Мостара.

Летом 2021 года подписал двухлетний контракт с московским «Торпедо».

Статистика выступлений

Достижения 
 «Витязь» (Подольск)
 Серебряный призёр ПФЛ (зона «Центр»): 2013/14
 Бронзовый призёр Второго дивизиона (зона «Центр»): 2011/12

 «Рига»
 Чемпион Латвии: 2018
 Бронзовый призёр чемпионата Латвии: 2017
 Обладатель Кубка Латвии: 2018
 Финалист Кубка Латвии (2): 2016/17, 2017
 Итого : 2 трофея

 «Широки-Бриег»
 Бронзовый призёр чемпионата Боснии и Герцеговины: 2018/19
 Финалист Кубка Боснии и Герцеговины: 

 «Торпедо» (Москва)
 Победитель Первого дивизиона: 2021/22
 Итого : 1 трофей

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Торпедо» Москва

Футболисты России
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Игроки ФК «Рига» (2015)
Игроки ФК «Широки-Бриег»
Игроки ФК «Зриньски»
Игроки ФК «Торпедо» Москва